Donald Buchanan est un nom pouvant désigner:

 (1908-1966), historien de l'art canadien
 (1942-1911), homme politique jamaïcain

Voir aussi
Donald Buchanan Blue (1901-1974), homme politique canadien en Ontario

Buchanan, Donald